MWN steht für:
 Münchner Wissenschaftsnetz

mwn steht für:
 ISO 639-3 Code der Mwanga-Sprache, siehe Mwanga (Volk)

m.w.N. steht für:
 mit weiteren Nachweisen

Abkürzung